Western Hotel ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Western Hotel (Holy Cross, Iowa), NRHP-ID 76000769
 Western Hotel (Lynchburg, Virginia), NRHP-ID 74002236